Лондонский боро Кро́йдон (, ) — один из 32 лондонских боро, находится на юге во внешнем Лондоне, в 15,3 км от Чаринг-Кросс.

История 
Как боро Кройдон был образован 1 апреля 1965 года на территории 87 км² слиянием города Кройдона и района Коулдон и Перли из графства Суррея. В свою очередь боро делится на 24 выборных участка. В 1954, 2000 и 2002 годах Кройдон трижды добивался получения статуса сити, но безуспешно.

Население 
По данным переписи 2011 года в Кройдоне проживало 364 800 человек, что делает его самым населённым боро Лондона. Из них 21,7 % составили дети (до 15 лет), 63,9 % лица трудоспособного возраста (от 16 до 64 лет) и 14,4 % лица пожилого возраста (от 65 лет и выше). Кройдон является экономически развитым районом, что влечёт приток мигрантов.

Этнический состав 
Основные этнические группы, согласно переписи 2007 года:

66,5 % — белые, в том числе 59,8 % — белые британцы, 1,9 % — белые ирландцы и 4,8 % — другие белые (поляки, итальянцы, немцы, евреи, шведы,);

14,6 % — чёрные, в том числе 7,9 % — чёрные карибцы (ямайцы), 5,6 % — чёрные африканцы (нигерийцы, ганцы, сомалийцы) и 1,1 % — другие чёрные;

10,7 % — выходцы из Южной Азии, в том числе 7,5 % — индийцы, 2,6 % — пакистанцы и 0,6 % — бенгальцы;

2,5 % — метисы, в том числе 1,5 % — чёрные карибцы, смешавшиеся с белыми, 1,1 % — азиаты, смешавшиеся с белыми, 0,5 % — чёрные африканцы, смешавшиеся с белыми и 1,0 % — другие метисы;

0,8 % — китайцы;

2,3 % — другие азиаты (турки, афганцы);

1,0 % — другие (египтяне, цыгане).

Религия 
Статистические данные по религии в боро на 2011 год:

Транспорт 

В необеспеченном столичным метро Кройдоне в 2000 году открылась современная трамвайная система Tramlink.

Спорт 
В Кройдоне базируется футбольный клуб Кристал Пэлас выступающий в Английской Премьер-Лиге.

Известные уроженцы и жители 
В Кройдоне образовалась индастриал-группа 400 Blows.

См. также :Категория:Родившиеся в Кройдоне.

Примечания 

Боро Лондона
Административные единицы, образованные в 1965 году
1965 год в Лондоне
Появились в 1965 году в Великобритании